Rošini (tal. Villa Rossa ili Rossini) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Tar-Vabriga, Istarska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 117 stanovnika te 36 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji